Карсон () — многозначный термин:

География 
 Карсон — город в США, в округе Поттаваттами, штат Айова.
 Карсон — невключенный город в США, в округе Скэмэния, штат Вашингтон.
 Карсон — невключенная территория в США, в округе Принс-Джордж, штат Виргиния.
 Карсон — город в США, в округе Портидж, штат Висконсин.
 Карсон — город в США, в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.
 Карсон — невключенная территория в США, в округе Таос, штат Нью-Мексико.
 Карсон — город в США, в округе Грант, штат Северная Дакота.
 Карсон — округ в штате Техас, США.
 Карсон-Сити — город в США, в округе Монкэлм, штат Мичиган.
 Карсон-Сити — город в США, столица штата Невада.
 Карсон — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.
 Карсон — река в США.

Фамилия

А 
 Карсон, Адам:
 Карсон, Адам (род. 1975) — барабанщик американской рок-группы AFI.
 Карсон, Адам (ум. 1935) — шотландский футболист.
  (ур. Хоростковский; 1923—1981) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Оттава Раф Райдерс» (1951).
  (в замужестве — Брэнд-Баркер; род. 1961) — британская бегунья, чемпионка Англии (1998) и Великобритании (1983, 1986, 1993—1994, 1997—2000, 2008) по бегу по холмам.
  (род. 1974) — американский политик, член Палаты представителей от штата Индиана (с 2008), внук Джулии Карсон.
  (1895—1985) — американский пресвитерианский миссионер и педагог, президент Силлимановского университета (1939—1953).

Б 
 Карсон, Бен (род. 1951) — американский нейрохирург, писатель и политик.
  (1899—1967) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Бостон Брюинз» (1929), брат Фрэнка и Джеральда Карсонов.
  (род. 1985) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз».
  (род. 1967) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Оклахома (2001—2005), президент Университета Талсы (с 2021).

Г 
 Карсон, Гарри:
  (1869—1948) — американский священник Епископальной церкви, епископ Гаити (1923—1943).
  (род. 1953) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1987).
  (1842—1924) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1896—1899).
  (в замужестве — Хьюитт; 1903—1987) — британская пловчиха, бронзовая медалистка Олимпийских игр в плавании на 200 м брассом (1924).
  (1910—1994) — американский политик, председатель Сената штата Западная Виргиния (1961—1969).
  (1957—2021) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс».

Д 
 Карсон, Даррен — новозеландский кёрлингист.
  (род. 1993) — американский баскетболист, игрок чемпионата Бельгии в составе клуба «Лимбург Юнайтед».
 Карсон, Джеймс:
  (1772—1843) — британский врач, член Королевского общества (с 1837).
  (1901—1964) — американский ватерполист, участник Олимпийских игр (1920).
  (1935—2015) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Северная Каролина (1974—1975).
  (1903—1956) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс» (1930), брат Билла и Фрэнка Карсонов.
  (ур. Херндон; род. 1963) — американский кантри-музыкант, лауреат премии Академии кантри-музыки за клип (1996).
  (род. 1968) — американский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клубов «Лос-Анджелес Кингз» (1993) и «Ванкувер Кэнакс» (1994).
 Карсон, Джинни (урождённая Джин Шаффлботтон; род. 1928) — британская комедийная актриса.
 Карсон, Джо:
  (1946—2011) — американский драматург и поэтесса.
  (род. 1953) — британский футболист, игрок высшего дивизиона Футбольной лиги Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл».
  (1891—1956) — американский юрист и политик, мэр Портленда (штат Орегон; 1933—1941).
 Карсон, Джон:
  (1868—1949) — американский скрипач, автор исполнения песни «The Little Old Log Cabin in the Lane», включённого в Зал славы «Грэмми».
  (1886—1940) — американский радиоинженер, лауреат премии Морриса Либманна (1924).
  (род. 1933) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1974—1979), шериф (1978—1979) и лорд-мэр (1980—1981, 1985—1986) Белфаста.
 Карсон, Джонни (1925—2005) — американский журналист, телеведущий и режиссёр.
  (род. 1943) — американский дипломат, посол США в Уганде (1991—1994), Зимбабве (1995—1997) и Кении (1999—2003).
  (1848—1921) — британский профсоюзный деятель, секретарь Парламентского комитета Шотландского конгресса профсоюзов (1901—1918).
  (род. 1993) — британский футболист, чемпион Северной Ирландии в составе клуба «Линфилд» (2017), обладатель Ирландского кубка (2018) и Кубка футбольной лиги Северной Ирландии (2020) в составе «Колрейна».
  (род. 1953) — американская художница, чьи работы входят в собрания в частности Бруклинского музея и чикагского Музея современного искусства.
  (ур. Портер; 1938—2007) — американский политик, член Палаты представителей от штата Индиана (1997—2007), бабушка Андре Карсона.
 Карсон, Дэвид:
 Карсон, Дэвид (род. 1955) — американский графический дизайнер.
  — британский теле- и кинорежиссёр.

К 
  (род. 1999) — британский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Оспрейз» и Мировой серии по регби-7 в составе сборной Уэльса.
 Карсон, Кевин (род. 1963) — американский политолог, публицист, мютюэлист, индивидуалистический анархист и анархо-синдикалист.
  (род. ок. 1985) — канадская певица и скрипачка.
 Карсон, Кит (1809—1868) — американский генерал, участник эпопеи фронтира и Индейских войн.
  (ур. Кац; 1929—2015) — канадская оперная певица (сопрано).
  (род. 1944) — американский историк, лауреат премии Фредерика Джексона Тёрнера Организации американских историков (1982).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс».
  (1948—2019) — британский поэт и писатель, лауреат премии Чамли Общества авторов (2003).
 Карсон, Кэнделл (род. 1988) — американская порноактриса.

Л 
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Сан-Диего Чарджерс» и «Даллас Ковбойс».
 Карсон, Лиза Николь (род. 1969) — американская актриса.
  (род. 1960) — американский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1985, 1987).
  (1941—2014) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.

М, Н, П 
  (1947—2005) — австралийский телережиссёр, лауреат премии Австралийского киноинститута за телевизионную драму (1993).
  (род. 1981) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Окленд Атлетикс», «Миннесота Твинс» и «Кливленд Индианс».
  (род. 1957) — британский предприниматель, генеральный директор химической компании Johnson Matthey (2004—2014).
  (род. 1968) — гондурасский футболист, игрок национальной сборной.

Р 
 Карсон, Роберт:
  (1885—1971) — канадский страховой агент и политик, председатель Законодательного собрания провинции Британская Колумбия (1948—1948).
  (1909—1983) — американский сценарист и писатель, лауреат премии «Оскар» за лучший первоисточник (1937).
  (1918—2006) — британский нумизмат, обладатель Медали Королевского нумизматического общества (1972), президент общества (1974—1979), член Британской академии (с 1980).
  (род. 1989) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Метс».
  (род. 1979) — американский ракетболист, чемпион мира в индивидуальном (2008—2016) и командном (2006, 2012) разрядах.
  (род. 1973) — американская писательница в жанре фэнтези, номинант на премии «Хьюго» и «Небьюла» за рассказ (2021).
 Карсон, Рэйчел (1907—1964) — американский биолог, деятель в сфере охраны природы, писательница.

С 
 Карсон, Скотт (род. 1985) — английский футболист, голкипер.
 Карсон, София (род. 1993) — американская актриса и певица.
  (род. 1951) — ирландский теолог, модератор генеральной ассамблеи Пресвитерианской церкви Ирландии (2009).
 Карсон, Стивен:
  (род. 1968) — ирландский телережиссёр и продюсер, директор телевещания телерадиокомпании RTÉ (2009—2011), директор BBC Scotland (с 2020).
  (род. 1980) — британский футболист, игрок Шотландской премьер-лиги в составе клуба «Данди Юнайтед».
  (род. 1976) — южноафриканский бадминтонист, чемпион ЮАР в одиночном разряде (2001, 2002).
  (1798—1838) — американский фермер и политик, член Палаты представителей (1825—1833); один из подписавших декларацию о независимости Техаса (1836).

Т 
 Карсон, Това (наст. имя — Биргит Роуз-Мари Анлерт, ур. Карлссон; род. 1936) — шведская певица.
  (род. 1990) — британский игрок в хоккей на траве, игрок сборной Англии.
 Карсон, Томас:
  (1805—1874) — ирландский англиканский священник, епископ Килмора, Элфина и Арды (1870—1874).
  (род. 1911) — британский политик, делегат Североирландского конституционного собрания (1975—1976).
  (род. 1988) — британский футболист, финалист Кубка Шотландской лиги (2017) и Кубка Шотландии (2018) в составе клуба «Мотеруэлл».

У, Ф 
 Карсон, Уильям:
  (род. 1942) — британский жокей, победитель пяти классических скачек.
  (1770—1843) — шотландский и ньюфаундлендский врач, предприниматель и политик, председатель Палаты собрания колонии Ньюфаундленд (1838—1841).
  (1840—1913) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Чикамоге (1863).
  (род. 1934) — американский юрист и политик, председатель Верховного суда штата Орегон (1991—2005).
  (1943—2015) — американский кантри-музыкант и продюсер, лауреат премий «Грэмми» за лучшую кантри-песню и песню года (1983).
  (1902—1957) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Марунз» (1926), брат Билла и Джеральда Карсонов.

Х, Ч 
  (1893—1971) — американский политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1943—1945, 1947—1949).
  (род. 1988) — новозеландский бегун, участник Олимпийских игр (2016).
  (1852—1929) — американский юрист, генеральный прокурор штата Пенсильвания (1903—1907).
  (1847—1891) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.

Э 
 Карсон, Эдвард:
  (1854—1935) — ирландский и британский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1892—1921), генеральный прокурор Англии и Уэльса (1915), Первый лорд Адмиралтейства (1916—1917), глава Ирландского юнионистского альянса и Ольстерской юнионистской партии (1910—1921).
  (1920—1987) — британский политик, член Палаты общин (1945—1953).
  (1953—2020) — американский джазовый и блюзовый певец.
 Карсон, Энн (род. 1950) — канадская поэтесса, эссеист, переводчик.
  (1869—1943) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в Филиппино-американской войне.
 Карсон, Эссенс (род. 1986) — американская баскетболистка.

Двойные фамилии 
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз».

См. также 
 Кит Карсон (значения)